Avon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Avon Township (Illinois)
 Avon Township (Kansas)
 Avon Township (Minnesota)
 Avon Township (North Dakota)